Neitzel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Neitzel (* 1964), deutscher Handballspieler
 Drew Neitzel (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Enrico Neitzel (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Gesa Neitzel (* 1987), deutsche Afrika-Rangerin, Buch-Autorin und Fernsehredakteurin
 Heinz Neitzel (* 1938), deutscher Altphilologe
 Karsten Neitzel (* 1967), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Manfred Neitzel (1934–2022), Professor für Maschinenbau und Verfahrenstechnik
 Neithart Neitzel (1943–2020), deutscher Politiker
 Otto Neitzel (1852–1920), deutscher Komponist und Pianist
 Rüdiger Neitzel (* 1963), deutscher Handballspieler
 Sönke Neitzel (* 1968), deutscher Historiker
 Werner Neitzel (1907–1998), deutscher Schwimmer